Литовск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Литовск — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Литовск — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Литовск — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Литовск — село в Стародубском районе Брянской области.

См. также 
 Брест-Литовск